Дерсу Узала (1849—1908) — мисливець, корінний житель Уссурійського краю, учасник експедицій В. К. Арсеньєва.
 4142 Дерсу-Узала — астероїд.

 «Дерсу Узала» — радянський художній фільм 1961 року.
 «Дерсу Узала» — двосерійний радянсько-японський фільм 1975 року.